Мелан (фр. Meylan) — многозначный термин.

 Мелан — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. 
 Мелан — кантон во Франции, департамент Изер, регион Рона — Альпы, округ Гренобль. 
 Мелан — персонаж древнегреческой мифологии; сын Порфаона и Евриты, брат Ойнея. 
 Мелан — персонаж древнегреческой мифологии; сын Ликимния.

См. также 
 Мёлан (графство)